Зелёное () — село,
Петровский сельский совет,
Гуляйпольский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2321885002. Население по переписи 2001 года составляло 141 человек.

Географическое положение 
Село Зелёное находится на левом берегу реки Гайчур,
выше по течению на расстоянии в 1,5 км расположен город Гуляйполе,
ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Еленоконстантиновка,
на противоположном берегу — село Варваровка.

История 
 1932 год — дата основания как хутор Зеленый.

Известные уроженцы 
 Дашевский, Алексей Григорьевич (1930—2005) — украинский и советский писатель.

Примечания